Il singolare  del PTT Pattaya Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

La detentrice del titolo era Daniela Hantuchová che è riuscita a ripetersi sconfiggendo in finale Marija Kirilenko per 64-7, 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Vera Zvonarëva (ritirata, quarti di finale)
 Dominika Cibulková (primo turno)
 Daniela Hantuchová (campionessa)
 Marija Kirilenko (finale)

  Zheng Jie (primo turno)
  Galina Voskoboeva (primo turno)
  Sorana Cîrstea (semifinale)
<li>  Vania King (quarti di finale)

Qualificate

  Chang Kai-chen (secondo turno)
  Zhou Yimiao (primo turno)

  Hsieh Su-wei (semifinali)
  Varatchaya Wongteanchai (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

PTT Pattaya Open 2012
WTA Tour 2012